Pteridium Rafinesque – nazwa naukowa rodzaju paproci orlica
 Pteridium Scopoli,1777 – synonim rodzaju ryb Pteraclis